Aldegunda puede hacer referencia a:

 Aldegunda, abadesa y santa cristiana del siglo VII.
 Aldegunda, princesa bávara que vivió entre el siglo XIX y el XX.